Großsteingrab Freerslev Hegn steht für:

 Großsteingrab Freerslev Hegn 1
 Großsteingrab Freerslev Hegn 2